Knaup ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Knaup (* 1954), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Hans-Josef Knaup (* unbekannt–1939), deutscher Fußballspieler
 Heinz-Dieter Knaup (* 1929), deutscher Schauspieler
 Herbert Knaup (* 1956), deutscher Schauspieler
 Karl Knaup (* 1950), deutscher Schauspieler
 Renate Knaup (* 1948), deutsche Sängerin 
 Xaver Knaup (1893–1950), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Knaupp
 Knaub